Вічний вогонь у Сараєво ( ) — пам'ятник військовим і цивільним особам, які загинули в Сараєво під час Другої світової війни від рук німецьких солдат і їх хорватських сателітів. Відкрито 6 квітня 1946 року в першу річницю визволення Сараєво силами Народно-визвольної армії Югославії.

Пам'ятник знаходиться в центрі Сараєво на перетині вулиць Маршала Тіто, мулли Мустафи Башеску і Ферхад (раніше остання називалася на честь Васо Міскіна-Чорного). Вогонь горів всі роки з моменту відкриття монумента, за винятком облоги Сараєва в 1992—1995 роках, коли в місті більше не було палива.

Текст

Галерея

Примітки 

Пам'ятки Другої світової війни
Сараєво
Засновані в Європі 1946